Honor 9A — смартфон, розроблений суббрендом Huawei Honor. Був представлений 29 квітня 2020 року в разом з Honor 9C та Honor 9S. Також в Китаї 30 березня 2020 року був представлений Honor Play 9A, що є практично ідентичною моделлю до Honor 9A окрім більш спрощеної камери та покращеного процесора.

Дизайн 
Екран смартфонів виконаний зі скла. Корпус виконаний з глянцевого пластику.

Знизу розташовані роз'єм microUSB, динамік, мікрофон та 3.5 мм аудіороз'єм. Зверху розташований другий мікрофон. З лівого боку розташований слот під 2 SIM-картки і карту пам'яті формату microSD до 512 ГБ. З правого боку розміщені кнопки регулювання гучності та кнопка блокування смартфону. Сканер відбитків пальців знаходиться на задній панелі.

Honor 9A продається в 3 кольорах: світло-блакитному (Ice Green), чорному (Midnight Black) та блакитному (Phantom Blue)

Honor Play 9A продається в 3 кольорах: світло-блакитному (Jasper Green), чорному (Dark Night Black) та блакитному (Blue Water Emerald)

Технічні характеристики

Платформа 
Honor 9A отримав процесор MediaTek Helio P22, а Play 9A — Helio P35. Обидва процесори працюють в парі з графічним процесором PowerVR GE8320.

Батарея 
Батарея отримала об'єм 5000 мА·год.

Камери 
Honor 9A отримав основну потрійну камеру 13 Мп, f/1.8 (ширококутний) + 5 Мп, f/2.2 (ультраширококутний) + 2 Мп, f/2.4 (сенсор глибини).

Honor Play 9A отримав основну подвійну камеру 13 Мп, f/1.8 (ширококутний) + 2 Мп, f/2.4 (сенсор глибини).

Також основні камери обох моделей отримали фазовий автофокус та можливість запису відео в роздільній здатності 1080p@30fps. Фронтальна камера отримала роздільність 8 Мп, діафрагму f/2.0 та можливість запису відео у роздільній здатності 1080p@30fps.

Екран 
Екран IPS LCD, 6.3", HD+ (1600 × 720) зі щільністю пікселів 278 ppi, співвідношенням сторін 19.5:9 та краплеподібним вирізом під фронтальну камеру.

Пам'ять 
Honor 9A продається в комплектації 3/64 ГБ.

Honor Play 9A продається в комплектаціях 4/64 та 4/128 ГБ.

Програмне забезпечення 
Смартфони працюють на Magic UI 3.1 на базі Android 10 без сервісів Google Play. Для встановлення додатків використовується магазин додатків від Huawei AppGallery.

Примітки

Посилання 

 
 

Honor (бренд)
Смартфони
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони з кількома тиловими камерами
Мобільні телефони, представлені в 2020 році